·Therma (griechisch ) bezeichnet:

 Therma (Samothraki), Ort auf der griechischen Insel Samothraki
 Therma (Ikaria), Ort auf der griechischen Insel Ikaria
 eine mittelalterliche Stadt, siehe Aquae Calidae (Thrakien)
 Therma (Unternehmen), Schweizer Küchengerätehersteller

in der antiken Geographie:
 Stadt in Makedonien (auch Therme), heute Thessaloniki
 Ort bei Korinth (auch Thermai), heute Loutraki
 Therma (Lesbos), Ort an der Ostküste von Lesbos
 Therma (Ikaros), Ort an der Ostküste von Ikaria
 Ort in Galatia, siehe Myrikion, in der Nähe des heutigen Dorfes Yeşilyurt (Haymana) im Landkreis Haymana in der Türkei
 Therma (Moesia), Ort in Mösien

Siehe auch: 
 Therme
 Thermae
 Thermai